SaskTel Tankard 2010 – turniej wyłaniający mistrzów Saskatchewanu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 10-14 lutego 2010 w Lumsden, w Lumsden Sports Centre.

W zawodach brało udział 16 drużyn, grających potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn.  Obrońcą tytułu mistrzowskiego z SaskTel Tankard 2009 był Joel Jordison. W turnieju triumfował Darrell McKee, jego zespół wystąpi na Tim Hortons Brier 2010.



Drużyny

Faza finałowa

Finał

Półfinał

A-B

C1-C2

A

A1 
10 lutego 2010; 15:00

A2 
10 lutego 2010; 15:00

A3 
10 lutego 2010; 15:00

A4 
10 lutego 2010; 15:00

A5 
10 lutego 2010; 19:00

A6 
10 lutego 2010; 19:00

A7 
10 lutego 2010; 19:00

A8 
10 lutego 2010; 19:00

A9 
11 lutego 2010; 8:30

A10 
11 lutego 2010; 8:30

A11 
11 lutego 2010; 8:30

A12 
11 lutego 2010; 8:30

A13 
11 lutego 2010; 19:00

A14 
11 lutego 2010; 19:00

A15 
12 lutego 2010; 12:00

B

B16 
11 lutego 2010; 14:00

B17 
11 lutego 2010; 14:00

B18 
11 lutego 2010; 14:00

B19 
11 lutego 2010; 14:00

B20 
11 lutego 2010; 19:00

B21 
11 lutego 2010; 19:00

B22 
12 lutego 2010; 8:30

B23 
12 lutego 2010; 8:30

B24 
12 lutego 2010; 12:00

B25 
12 lutego 2010; 12:00

B26 
12 lutego 2010; 16:00

B27 
12 lutego 2010; 20:00

B28 
12 lutego 2010; 20:00

B29 
13 lutego 2010; 9:00

C

C30 
12 lutego 2010; 8:30

C31 
12 lutego 2010; 12:00

C32 
12 lutego 2010; 8:30

C33 
12 lutego 2010; 20:00

C34 
12 lutego 2010; 20:00

C35 
12 lutego 2010; 16:00

C36 
12 lutego 2010; 16:00

C37 
13 lutego 2010; 9:00

C38 
13 lutego 2010; 9:00

C39 
13 lutego 2010; 9:00

C40 
13 lutego 2010; 14:00

C41 
13 lutego 2010; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju

2010 w curlingu
2010